Perwomaiski, benannt nach dem 1. Mai, ist ein häufiger Name von Ortschaften und Verwaltungseinheiten im russischsprachigen Raum, so von Siedlungen städtischen Typs:

 in Russland:
 Siedlungen städtischen Typs:
 in der Oblast Kirow, siehe Perwomaiski (Kirow)
 in der Oblast Nischni Nowgorod, siehe Perwomaiski (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Tambow, siehe Perwomaiski (Tambow)
 in der Region Transbaikalien, siehe Perwomaiski (Transbaikalien)
 in der Oblast Tscheljabinsk, siehe Perwomaiski (Tscheljabinsk)
 in der Oblast Tula, Rajon Schtschokino, siehe Perwomaiski (Tula, Schtschokino)
 Siedlungen (ländlichen Typs):
 in der Oblast Kursk, siehe:
 Perwomaiski (Dmitrijew), Perwomaiski (Rylsk), Perwomaiski (Schtschigry) und Perwomaiski (Schelesnogorsk)
 Dörfer:
 in der Oblast Orenburg (zugleich Verwaltungszentrum eines Rajons), siehe Perwomaiski (Orenburg)

 Chutors:
 in der Oblast Kursk, siehe:
 Perwomaiski (Belaja), Perwomaiski (Konyschowka) und Perwomaiski (Prjamizyno)
 Rajons:
 in der Oblast Orenburg (Russland), siehe Rajon Perwomaiski (Orenburg)
 in der Oblast Tambow (Russland), siehe Rajon Perwomaiski (Tambow)
 Stadtrajons bzw. -kreise (innerstädtische Verwaltungseinheiten):
 in Ischewsk, Kirow, Murmansk, Nowosibirsk, Pensa, Rostow am Don, Wladiwostok
 Inseln:
Perwomajskyj (Insel)
Perwomaiski (Fort)
 in Kasachstan:
 Perwomaiski (Kasachstan)

Siehe auch:
 Perwomaiskoje
 Perwomajskyj
 Perwomajske 
 Perwomaika